Соревнования по плаванию в эстафете 4×100 метров комбинированная среди женщин на летних Олимпийских играх 2000 года прошли 22 по 23 сентября. В соревнованиях приняли участие 21 сборных.

Медалисты

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Финал

Ссылки 
 Официальный отчёт, том 3, результаты в водных видах спорта, страницы 362-367  (PDF)

Плавание на летних Олимпийских играх 2000